Грейбил () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грейбил, Лукас (род. 1984) — американский актёр, продюсер, сценарист, режиссёр.
 Грейбил, Энн (род. 1942) — американский учёный в области нейронаук, пионер исследований базальных ганглиев.